Surville (Calvados)
 Surville (Eure)
 Surville (Mancha)